Conjunto Vivi Xavier (ou apenas Vivi Xavier) é um bairro localizado na zona norte de Londrina . Neste bairro está o Posto de saúde Zona Norte do Terceiro Grupamento de Bombeiros do Paraná.

Dentro existem duas escolas uma de ensino primário (Escola Municipal Ignez Corso Andreazza) e um colégio de ensino fundamental e médio, Colégio Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa.

Possui um terminal de transporte coletivo do qual atende parte da região norte da cidade de Londrina.

Principais Vias

 Av. Saul Elkind
 R. Joubert de Carvalho

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Manoel Gonçalves 
 Conjunto Vivi Xavier
 Jardim Alto da Boa Vista
 Jardim Paris
 Jardim Professora Marieta
 Jardim São Paulo
 Parque Residencial Porto Seguro I
 Portal do Sol

Comércio Local 
 
 Armando's Bar
 Armarinhos Cardoso
 Farmácia do Roberto
 Mercado Edi
 Papa Dog Lanches
Supermercado Montreal

2. Guilherme Henrique de Lima. WebMaster - Nascido em 12 de março de 1992, Londrina - PR. Formado em Ciências Aeronáuticas na Universidade Norte do Paraná. Contribuiu para adição de informações desde o dia 21/08/2015.

Vivi Xavier